Sven Ydén kan syfta på:

* Sven Ydén (1891–1971), svensk präst
 Sven Ydén (1918–1986), svensk läkare